

Села:
 Стримба — Закарпатська область, Рахівський район
 Стримба — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Стримба — Одеська область, Подільський район

Інше:
 Стримба — річка у межах Надвірнянського і Тисменицького районів Івано-Франківської області
 Стримба — потік у межах Долинського району Івано-Франківської області
 Стримба — річка у межах Рахівського району Закарпатської області, права притока Апшиці
 Стримба — гірський хребет в масиві Ґорґани
 Стримба — гора в Українських Карпатах, у масиві Ґорґани, хребет Стримба

Стримба () — село у повіті Бистриця-Несеуд